Beaver Creek kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Beaver Creek, Yukon, ort, 
 Beaver Creek Provincial Park, provinspark i Manitoba, 
 Beaver Creek, Ontario, vattendrag, 
 Beaver Creek, Alberta, vattendrag,

USA 

 Beaver Creek, Colorado – ett kommunfritt samhälle i Eagle County 
Beaver Creek Resort – en vintersportort i Colorado, USA

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar